Павел Владимирович Дедунов (8 апреля 1990, Большой Камень) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник хабаровского хоккея  . В настоящее время является игроком омского «Авангарда», выступающего в КХЛ. В 2021 году выиграл с ХК "Авангард" Кубок Гагарина.

Карьера 
Павел Дедунов начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в составе родного хабаровского «Амура», выступая до этого за его фарм-клуб. В своём дебютном сезоне Павел провёл на площадке 17 матчей, не набрав в них ни одного очка, тем не менее, по окончании сезона руководство дальневосточного клуба приняло решение продлить соглашение с игроком ещё на два года. В последующие два сезона Дедунов был одним из лидеров клуба Молодёжной хоккейной лиги «Амурские тигры», в 124 проведённых матчах записав на свой счёт 96 (52+44) результативных баллов; более того, Павел дважды принимал участие в Кубке Вызова в составе сборной «Запада». В марте 2012 года Дедунов после двухлетнего перерыва был вызван в состав «Амура» для участия в матчах плей-офф, проведя, в итоге, 4 игры, и набрав 1 (0+1) очко.

12 июня 2012 года Павел покинул хабаровский клуб и подписал двухлетний контракт с череповецкой «Северсталью».

22 октября 2015 года «Северсталь» обменяла Павла в его родной «Амур».

Международная 
В составе сборной России Павел Дедунов принимал участие в молодёжном чемпионате мира 2010 года, на котором россияне вылетели уже на стадии 1/4 финала, а сам Дедунов не набрал ни одного очка в 6 проведённых матчах.

Достижения 
 Участник Кубка Вызова (2) 2011, 2012.
Обладатель Кубка Гагарина 2021 в составе ХК"Авангард"

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com 
 Профиль на сайте eliteprospects.com 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Амур»‏
Игроки ХК «Амурские тигры»
Игроки ХК «Северсталь»‏‏
Игроки ХК «Титан»‏
Игроки ХК «Ижсталь»‏
Игроки ХК «Авангард»‏ Омск
Обладатели Кубка Гагарина